-{T|sr-ec:Неверне бебе II;sr-el:Neverne bebe II}-

Neverne Bebe II je album grupe Neverne Bebe.

Spisak pesama
„Stranac“
„Dvoje“
„Boja sreće“
„Divlje svinje“
„Godine srama“
„Evropa“
„Gradac“ (instrumental)
„Kao na dlanu“
„Senke“
-{„To bluebird“}-
„7 minuta za nas“ (instrumental)

Spoljašnje veze 
Diskografija grupe Neverne Bebe

Албуми 1997.
Албуми групе Неверне бебе
Албуми које је продуцирао Ивица Влатковић